Homolka (Diminutiv zu tschech. homole ‚Kegel‘: entspricht ‚Zuckerhut‘) heißen folgende geographische Objekte:
 Homolka (Novobystřická vrchovina) (615/612 m), Höhenzug im Okres Jindřichův Hradec, Südböhmen, an der österreichischen Grenze im Litschauer Ländchen (Naturschutzgebiet Fabián)
 Homolka (Jizerská tabule) (244 m), Hügel südöstlich von Brodec, Okres Mladá Boleslav

Homolka ist der Familienname folgender Personen: 

 Adam Homolka (* 1979), tschechischer Straßenradrennfahrer
 Adam Emanuel Homolka (1796–1849), tschechischer Geigenbauer
 Benno Homolka (1860–1925), tschechisch-deutscher Chemiker
 Karla Homolka (* 1970), kanadische Serienmörderin
 Oskar Homolka (1898–1978), österreichisch-amerikanischer Schauspieler
 Walter Homolka (* 1964), deutscher Rabbiner